Jméno a příjmení Rudolf Wagner má více nositelů:

 Rudolf Wagner (anatom) – německý anatom 19. století, studoval mozek Carla Friedricha Gausse
 Rudolf Wagner (politik) – český a československý politik, meziválečný senátor za národní socialisty
 Rudolf Wagner-Régeny (1903–1969) – hudební skladatel